В 1919 году были различные научные и технологические события, некоторые из которых представлены ниже.

События 
 Артур Эддингтон сообщил о наблюдении отклонения света вблизи Солнца в момент полного затмения, что качественно и количественно подтвердило предсказания общей теории относительности.
 В июле был создан Международный астрономический союз.

Достижения человечества

Открытия 
 Эрнест Резерфорд открыл искусственную ядерную реакцию и протон.
 Было установлено, что при сверхнизких температурах таллий и уран являются сверхпроводниками.

Изобретения 
 Уильям Икклз и Франк Джордан независимо от М. А. Бонч-Бруевича изобрели триггер.
 Л. С. Термен изобрёл терменвокс.

Награды 
 Медаль Копли: Уильям Мэддок Бейлисс
 Медаль Уолластона в геологии: 
 Нобелевская премия
 Физика: Йоханнес Штарк «за открытие эффекта Доплера в канальных лучах и расщепления спектральных линий в электрическом поле» (эффект Штарка).
 Химия: не вручалась
 Физиология и медицина: Жюль Борде «за открытия, связанные с иммунитетом» (формально присуждена в 1920 году).

Родились 
 22 января — Тирс, Гарри Делберт
 19 февраля — Самарский, Александр Андреевич
 24 февраля — Фишер, Иосиф Залманович
 19 марта — Кронквист, Артур
 1 апреля — Шварц, Станислав Семёнович
 22 апреля — Крам, Доналд Джеймс
 1 июля — Шульц, Михаил Михайлович
 9 июля — Эгген, Олин
 26 июля — Лавлок, Джеймс
 26 июля — Перек, Лубош
 12 августа — Бербидж, Элинор Маргерит
 28 августа — Хаунсфилд, Годфри
 17 октября — Халатников, Исаак_Маркович
 27 ноября — Пород, Гюнтер
 5 декабря — Кун, Ханс
 9 декабря — Липскомб, Уильям Нанн
 12 декабря — Субботин, Валерий Иванович

Скончались 
 15 января — Жером Эжен Коджа
 3 февраля — Пикеринг, Эдуард Чарлз
 4 апреля — Крукс, Уильям
 14 апреля — Рыкачёв, Михаил Александрович
 30 июня — Стретт, Джон Уильям (лорд Рэлей)
 15 июля — Фишер, Герман Эмиль
 21 июля — Густав Рециус
 9 августа — Геккель, Эрнст Генрих
 12 сентября — Алексеев, Владимир Фёдорович
 25 августа — Кнорре, Виктор Карлович
 15 ноября — Вернер, Альфред
 1 декабря — Вильев, Михаил Анатольевич
 1 декабря — Штейндахнер, Франц
 13 декабря — Фойгт, Вольдемар
 24 декабря — Гоби, Христофор Яковлевич
 28 декабря — Ридберг, Йоханнес Роберт

См. также

Примечания